De clade of onderorde zangvogels (of oscines ook wel Passeri) van de orde zangvogels bevat ongeveer 4000 soorten. Ze zijn ongeveer 50 miljoen jaar geleden geëvolueerd in het westen van Gondwana, dat later Australië, Nieuw-Zeeland en Antarctica werd, en verspreidden zich later over de hele wereld.

De term oscines komt uit de klassieke Oudheid. De oscines gaven tekens door hun zang en hun vluchtpatroon. De kraai en de raaf waren oscines. De augur observeerde deze gedragingen en deed daarmee voorspellingen.

Beschrijving 

Oscines hebben een wat beter ontwikkeld zangvermogen dan de vogels in de onderorde (clade) suboscines. De suboscines heten daarom geen zang- maar schreeuwvogels. Moleculair genetisch onderzoek heeft bevestigd dat de onderorden (of clades) suboscines en oscines genetisch verschillend zijn en waarschijnlijk van verschillende voorouders afstammen.

Taxonomie

Overzicht van de families 
Onderorde Oscines
Ingedeelde families (zie schema boven):
Menuridae (Liervogels)
Atrichornithidae (Doornkruipers)
Ptilonorhynchidae (Prieelvogels)
Climacteridae (Australische kruipers)
Meliphagoidea (superfamilie honingeters)
Pomatostomidae
Orthonychidae
Melanocharitidae
Callaeidae (Nieuw-Zeelandse lelvogels)
Cnemophilidae

Clade Passerida 
Niet ingedeelde families:
Bombycillidae (Pestvogels)
Chaetopidae
Coerebidae
Dulidae (Palmtapuiten)
Eupetidae
Hyliotidae
Hylocitreidae
Hypocoliidae
Mohoidae
Petroicidae
Picathartidae
Promeropidae
Ptilogonatidae
Regulidae (Goudhaantjes)
Superfamilies
Passeroidea
Sylvioidea
Certhioidea
Muscicapoidea

Clade Corvida
Niet ingedeelde families:
Notiomystidae
Paramythiidae
Superfamilie
Corvoidea

Zie ook
Zangvogels (orde Passeriformes)

Zangvogels